Synanthedon theryi is een vlinder uit de familie wespvlinders (Sesiidae), onderfamilie Sesiinae.

Synanthedon theryi is voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Le Cerf in 1916. De soort komt voor in het Palearctisch gebied.

Wespvlinders
Dier uit het Palearctisch gebied